Landeryd kan syfta på:

 Landeryd – en tätort i Hallands län
 Landeryds kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Långaryds församling som ligger i samhället Landeryd
 Landeryds socken – en socken i Östergötland
 Landeryds landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1962
 Landeryds församling – en församling i Linköpings stift
 Landeryds kyrka, Östergötland –  en kyrkobyggnad i Landeryd
 Landeryds kyrkby – en by i Linköpings kommun
 Landeryds distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–